Квартальнов — фамилия; имеет женскую форму Квартальнова.
 Квартальнов, Александр Дмитриевич (род. 2002) — российский хоккеист.
 Квартальнов, Андрей Вячеславович (род. 1963) — советский и российский хоккеист. Российский политический деятель.
 Квартальнов, Данила Андреевич (род. 1997) — российский хоккеист.
 Квартальнов, Дмитрий Вячеславович (род. 1966) — советский и российский хоккеист и тренер.
 Квартальнов, Никита Дмитриевич (род. 1994) — российский хоккеист.